Reserve Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reserve Township (Indiana)
 Reserve Township (Oklahoma)
 Reserve Township (Pennsylvania)